Уэ́нди Мо́рган (, 10 октября 1954) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

С 2015 национальный тренер () Ассоциации кёрлинга Канады.

В 2015 удостоена высшей награды тренера в Канаде — Petro-Canada Coaching Excellence Awards.

Достижения как тренера 
клубных команд:

национальных команд:

Примечания

Ссылки 
 Публикации в блогах сайта Curling Canada с тэгом «Wendy Morgan»
 BIO'S — TEAM JONES

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады